Guglielma oder Guglielmina ist:

 die italienische Form des weiblichen Vornamens Wilhelmine

Namensträgerinnen sind:
 Guglielma la Boema (ca. 1210–1281), in Italien lebende Mystikerin
 Guglielma Pallavicini (1311–1358), Markgräfin von Boudonitza
 Guglielma Leonice Boudard (1758–1801), italienische Malerin und Miniaturistin

Siehe auch:
 Rifugio Guglielmina, Berghütte an der Südseite des Monte-Rosa-Massivs